Наташа Маккей (; родилась  в ) — шотландская фигуристка, выступающая в одиночном катании. На международных турнирах она представляет Великобританию. Шестикратная чемпионка Великобритании (2017 — 2020, 2022 — 2023). Участница Олимпийских игр (2022).

Биография 
Маккей родилась 14 января 1995 года в городе Данди, Шотландия. Она училась в школе Святого Иоанна в Данди (), а в 2008 году переехала в Ковентри (Англия). Она вернулась в Данди в 2012 году.

Карьера 
Маккей стала кататься на коньках в 2002 году. В интервью 2018 года она вспоминала: «Я просила у мамы коньки в течение нескольких лет, пока она всё же не сдалась».

Маккей выиграла юношескую бронзовую медаль на чемпионате Великобритании в сезоне 2009/2010. В феврале 2011 года она заняла 22-е место на Европейском молодежном олимпийском фестивале в Либереце. Её тренером был Юрий Бурейко в Ковентри.

В сезоне 2012/2013 Маккей впервые выступила в серии Гран-при среди юниоров, заняв 24-е место в Бледе (Словения), и выиграла вторую юниорскую бронзовую медаль на национальном чемпионате. Тренировалась фигуристка под руководствои Деби и Саймон Бриггс в Данди.

В сезоне 2014/2015 Маккей участвовала во взрослом чемпионате Великобритании, где выиграла бронзовую медаль. В следующем году она стала пятой.

Маккей выиграла золото на турнире Open d'Andorra в ноябре 2016 года, а спустя месяц стала чемпионкой Великобритании. В январе 2017 года она взяла золото на турнире Skate Helena. Результаты фигуристки позволили ей получить право представлять свою страну на чемпионате Европы 2017 года в Остраве. В Чехии она заняла 24-е место в короткой программе, лишь с последнего места квалифицировавшись в произвольную программу, а затем поднялась на 18-е место в общем зачете, при этом заняв 16-е место в произвольной программе.

В декабре 2018 года Маккей выиграла свой третий национальный титул подряд.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 
 
Родившиеся 14 января
Родившиеся в 1995 году
Родившиеся в Данди
Фигуристы по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года